Carlo Gonzaga (1415? – 1456), figlio di Gianfrancesco I Gonzaga
 Carlo Gonzaga (?-1484), figlio di Francesco I Gonzaga-Novellara
 Carlo Gonzaga (1523-1555), figlio di Pirro Gonzaga
 Carlo Gonzaga (1551-1614), marchese di Vescovato
 Carlo I di Gonzaga-Nevers (1580-1637), VIII duca di Mantova e del Monferrato
 Carlo Gonzaga (1597-1636), religioso
 Carlo Gonzaga (1602-1670), figlio di Ferrante II Gonzaga
 Carlo II di Gonzaga-Nevers (1629-1665), IX duca di Mantova e del Monferrato
 Carlo di Gonzaga-Nevers (1609-1631), figlio di Carlo I di Gonzaga-Nevers
 Carlo Gonzaga (1616-1680), figlio di Cristierno Gonzaga, marchese di Solferino
 Carlo Gonzaga (1618-1695) marchese di Vescovato dal 1635 al 1695
 Carlo Gonzaga (1682-1704), figlio di Ferdinando II Gonzaga, principe di Castiglione
 Carlo Gonzaga (1692-1771), figlio naturale di Ferdinando Carlo di Gonzaga-Nevers, ultimo duca di Mantova